Botafogo Futebol Clube ist der Name folgender Fußballvereine

in Brasilien:
 Associação Botafogo FC in Guará (Distrito Federal)
 Botafogo FC (ES), heute Conilon FC de Jaguaré in Jaguaré, Espírito Santo
 Botafogo FC (GO) in Buriti Alegre, Goiás
 Botafogo FC (MG) in Contagem, Minas Gerais
 Botafogo FC (MS) in Aquidauana, Mato Grosso do Sul
 Botafogo FC (PB) in João Pessoa, Paraíba
 Botafogo FC (RJ) in Macaé, Rio de Janeiro
 Botafogo FC (RO) in Porto Velho, Rondônia
 Botafogo FC (SC) in Xaxim, Santa Catarina
 Botafogo FC (SP) in Ribeirão Preto, São Paulo

in Kap Verde:
 Botafogo Futebol Clube (Kap Verde) in São Filipe

in Portugal:
 Botafogo FC (Cordinhã) in Cordinhã